Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але цього разу Родіонова вирішила не брати участі.
Кудрявцева грала в парі з Ольгою Говорцовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс.

Четверті сіяні Барбора Стрицова і Клара Закопалова виграли титул, у фіналі перемігши пару Домініка Цібулкова і Флавія Пеннетта з рахунком 1–6, 6–4, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

UNICEF Open, парний розряд
2011